The Guiding Light – cortometraggio del 1913 diretto da Barry O'Neil
The Guiding Light – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
The Guiding Light – cortometraggio del 2013 diretto da Scott Espanol